Rádio Alvorada FM é uma estação de rádio sediada em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Opera no dial FM, na frequência 94.9 MHz. Seus estúdios estão no bairro Estoril e seus transmissores estão na Serra do Curral.  
Estações de rádio de Belo Horizonte

Estações de rádio fundadas em 1979
Fundações em Minas Gerais em 1978